

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Ferguson  – città della Contea di Marshall, Iowa
 Ferguson  – città della Contea di Pulaski, Kentucky
 Ferguson  – città della Contea di St. Louis, Missouri

Persone

Altro
 1745 Ferguson – asteroide del sistema solare
 Giunto Ferguson – altro nome con cui è conosciuto il giunto viscoso
 Massey Ferguson – fabbrica di trattori agricoli

Pagine correlate 
Fergusson